Trasfigurazione di Cristo  – dipinto di Giovanni Bellini (Venezia, 1455-1460 circa)
Trasfigurazione di Cristo  – dipinto di Giovanni Bellini (Napoli, 1490-1495 circa)
Trasfigurazione di Cristo – dipinto di Perugino (Perugia, 1497-1500)
Trasfigurazione di Cristo  – dipinto del Pordenone (Milano 1515-1516)
Trasfigurazione di Cristo  – dipinto di Raffaello Sanzio (Città del Vaticano, 1518-1520)
Trasfigurazione di Cristo  – dipinto di Giovanni Gerolamo Savoldo (Firenze, 1530)
Trasfigurazione di Cristo  – dipinto di Paolo Veronese (Montagnana, 1555-1556)
Trasfigurazione di Cristo  – dipinto di Tiziano Vecellio (Venezia, 1560)
Trasfigurazione di Cristo  – dipinto di Francesco Vecellio (Venezia, ?)